Talking book est une expression anglaise pouvant désigner un livre audio, au même titre que l'expression audiobook.

Talking Book ou Talking Books sont des termes pouvant également faire référence à :

Musique 
 Talking Book, un album de Stevie Wonder, en 1972,
 Talking Book, un album de Macy Gray reprenant les chansons de l'album de Stevie Wonder, en 2012,
 The Talking Book, un album de Billy Gould, en 2011.

Radio 
 , un programme de la BBC présenté par Razia Iqbal,
 , un programme radio canadien présenté par Ian Brown.

Voir aussi 
 , un projet américain visant à réaliser des enregistrements sonores de livres pour les déficients visuels,

Homonymie